Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji St. Petersburg Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl izraelsko-srbský pár Rajeev Ram a Nenad Zimonjić, který na turnaji nestartoval.

Deblový titul si připsala nejvýše nasazená dvojice Španělů David Marrero a Fernando Verdasco, kteří ve finále zdolali britsko-uzbecký pár Dominic Inglot a Denis Istomin ve dvou setech 7–6 a 6–3.

Marrero si připsal třetí deblový triumf sezóny a celkově devátý kariérní. Pro Verdasca výhra znamenala šesté turnajové vítězství na okruhu ATP Tour ve čtyřhře.

Nasazení párů 
  'David Marrero /  Fernando Verdasco (vítězové)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (1. kolo)
  Daniele Bracciali /  Lukáš Dlouhý (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Filip Polášek (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

St. Petersburg Open
ATP World Tour 2013